En tonlös alveolar klusil är ett konsonant språkljud. I IPA betecknas en tonlös dental, alveoar eller postalveoar klusil . Ljudet representeras av bokstaven t i engelska ”tick”.

Det svenska t-ljudet är en tonlös dental klusil, vilket i IPA specifikt betecknas .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa alveolara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Varianter

Användning i språk 
I de flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa alveolara klusilen som t. Den kan också förekomma aspirerad, framför allt i början av betonade stavelser, men är inte fonematiskt skild från den icke-aspirerade.

I bland annat tyskan kan d i vissa situationer uttalas .

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med т och på grekiska med τ.

Fonetik
Konsonantljud